Суперкубок Италии по футболу 2016 года — 29-й матч Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион Италии сезона 2015/16 и обладатель Кубка «Ювентус» и финалист Кубка «Милан». Игра состоялась 23 декабря 2016 года на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в столице Катара Дохе.

До начала матча «Ювентус» являлся рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков Италии: их на счету туринского клуба 7 кубков. «Милан» выигрывал Суперкубок 6 раз. Ранее клубы лишь раз встречались между собой в Суперкубке Италии: в 2003 году победу по пенальти одержал «Ювентус».

Обладателем последнего Суперкубка являлся именно «Ювентус».

Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1 и в серии послематчевых пенальти «Милан» завоевал первый с 2011 года трофей.

Матч

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
 Кубок Италии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 

2016
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Милан»
Футбол в Италии в 2016 году
Декабрь 2016 года
События 23 декабря
Спортивные соревнования в Дохе
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016
Спорт в Катаре в 2016 году